Brianson est une variante du nom Briançon.

 Famille de Briançon (parfois Brianson), ancienne famille noble de Savoie du Moyen-âge, désormais éteinte ;
 Famille de Brianson, famille subsistante de la noblesse française originaire du Périgord.